Bestien ist Episodentitel von
Das Duo: Bestien (2010)
Die Wache: Bestien (1998) 
 Tatort: Bestien (2001)